Vivre sa vie peut désigner :
 Vivre sa vie (Wings of Youth), un film américain de Emmett J. Flynn, sorti en 1925 ;
 Vivre sa vie (I Live My Life), un film américain de W. S. Van Dyke, sorti en 1935 ;
 Vivre sa vie, un film français de Jean-Luc Godard, sorti en 1962.